Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1980/1981 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие несколько сезонов и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. Ниже представлена полная версия рейтинга.

Топ-27

Ссылки 
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1980 год в снукере
1981 год в снукере